Норвел Лафолет Рэй Ли (; 22 сентября 1924, Игл-Рок — 19 августа 1992, Бетесда) — американский боксёр полутяжёлой и тяжёлой весовых категорий, выступал за сборную США в первой половине 1950-х годов. Чемпион летних Олимпийских игр в Хельсинки, дважды бронзовый призёр Панамериканских игр, участник многих международных турниров и национальных первенств.

Биография 
Норвел Ли родился 22 сентября 1924 года в общине Игл-Рок, штат Виргиния. На международной арене дебютировал в 1948 году в матчевой встрече со сборной Ирландии, тогда же пытался пройти отбор на Олимпийские игры в Лондон, но в квалификационном бою проиграл Джею Ламберту. В итоге он всё же побывал на этих Играх в качестве запасного боксёра тяжёлой весовой категории, однако в соревнованиях не участвовал. В конце того же года был арестован полицией Ковингтона за то, что, будучи чёрным, в автобусе сел на место для белых. Суд назначил ему штраф за этот проступок.

В 1950 году Ли выиграл национальный турнир «Золотые перчатки» в Нью-Йорке, стал чемпионом США среди любителей. Год спустя вновь был лучшим в своей стране в тяжёлом дивизионе, съездил на Панамериканские игры в Буэнос-Айрес, откуда привёз медаль бронзового достоинства. Пройти прямой отбор на летние Олимпийские игры 1952 года в Хельсинки ему не удалось, он проиграл Эдварду Сандерсу, тем не менее, тренеры предложили ему сбросить вес до полутяжёлой категории, и, таким образом, он всё-таки выступил на Олимпиаде. Ли победил единогласным решением судей всех четверых своих соперников, в том числе финна Харри Сильяндера и аргентинца Антонио Паченца в полуфинале и финале соответственно. Помимо выигранной золотой медали он также получил Кубок Вэла Баркера, приз, традиционно вручаемый самому техничному боксёру Олимпийских игр.

Добившись большого успеха в любительском боксе, Норвел Ли, в отличие от большинства своих соотечественников, не стал переходить в профессионалы, вместо этого продолжил выступать в составе национальной сборной Соединённых Штатов. В 1955 году боксировал на Панамериканских играх в Мехико, где в тяжёлом весе выиграл ещё одну бронзовую медаль. После завершения спортивной карьеры работал учителем, время от времени принимал участие в матчах профессионального бокса в качестве судьи.

Умер от рака 19 августа 1992 года в городе Бетесда, штат Мэриленд.

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры США
Боксёры 1950-х годов
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Боксёры тяжёлой весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1952 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1952 года
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по боксу
Чемпионы США по боксу среди любителей
Умершие от рака